Tomczyce est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
 Tomczyce, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Tomczyce, village de la voïvodie de Łódź
 Tomczyce, village de la gmina de Błędów, dans la voïvodie de Mazovie
 Tomczyce, village de la gmina de Mogielnica, dans la voïvodie de Mazovie